Niemcy:
 Straßenhaus – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Straßenhaus – dzielnica Spalt

Zobacz też:
 Straßenhäuser
 Straßhaus
 Straßhäusl